Cédric Mathy – ex pistard belga
 François Mathy – ex cavaliere belga
 Mimie Mathy – attrice, comica e cantante francese
 Reinhold Mathy – ex calciatore tedesco